Mužská čtyřhra San Diego Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do deblové soutěže sandiegského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct párů. Britští obhájci titulu Joe Salisbury s Nealem Skupskim do turnaje nezasáhli.

Vítězi se stali druzí nasazení, 29letí Američané Nathaniel Lammons a Jackson Withrow, kteří ve finále přehráli Australany Jasona Kublera s Lukem Savillem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Vylepšili tak semifinálová maxima z francouzských Open Sud de France 2021 a Open 13 2021. Z turnaje odjížděli s celkovou zápasovou bilancí 13–19. Sérii neporazitelnsoti prodloužili na osm výher, když navázali na challengerový triumf z předchozího týdne v severokarolínském Cary. Lammons na okruhu ATP Tour vybojoval první deblový titul a pro Withrowa to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

San Diego Open 2022